Флаг  Акса́ринского сельского поселения — официальный символ муниципального образования Аксаринское сельское поселение Мариинско-Посадского района Чувашской Республики Российской Федерации.

Флаг утверждён 21 августа 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4337.

Флаг составлен на основании герба Аксаринского сельского поселения Мариинско-Посадского района, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Аксаринского сельского поселения в синем, зелёном, красном, белом и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле на узкой зелёной оконечности многократно пересеченный червленью и серебром дуб, ствол которого проходит через золотую корону, сопровождаемый вверху серебряным, заполненным серебром, камнем».

Обоснование символики 
Центральной фигурой флага является дуб с желудями, расцвеченный красными и белыми полосами, проходящий сквозь корону, орнаментированную листьями и шишками хмеля.

В жизни чувашского народа издавна особое место принадлежало лесам. Согласно письменным источникам, страна, в которой проживали булгарские племена, состояла из болотистых местностей и дремучих лесов. Леса служили людям, давая им пищу, кров и защиту. Многие указы Петра I имели прямое отношение к лесам Чувашского края, нагорных дубрав. Историки утверждают, что чувашские дубы внесли весомый вклад в укрепление Российского государства, ибо дуб использовался не только для российского флота, но и на градостроение, возведение и укрепление крепостей от Санкт-Петербурга до Азовского моря.

Дуб — дерево не только с крепкой древесиной, но и редчайший долгожитель, он живёт 8—10 веков.

В середине верхней части флага изображение камня имеет связь со старым названием деревни. Известно, что деревню Аксарино основали выходцы из деревни Караклы (Аксарино) Цивильского уезда в начале XVIII века. Деревня называлась также Кинеркасси (исток, голова Кинерки).

Слово Кинеры — произошло от марийского слова Каменка.

Золотая корона с листьями и шишками хмеля, опоясывающая дуб — символизирует богатство Чувашии, культуру которой — хмель, называют зелёным золотом. Две трети закупок этой культуры ранее по Российской Федерации делались в Чувашии.

Зелёные шишки хмеля — бесценное достояние. Он широко используется в фармацевтике и парфюмерии, при производстве красителей. На основе хмеля изготавливаются сердечные капли.

Хмель также символизирует жизненную силу, добро, благополучие, храбрость, гибкость, и разум.

Полосатый дуб отражает географическое расположение поселения в Мариинско-Посадском районе, на флаге которого бело-красный лев.

В то же время красный цвет — выражение всего прекрасного, (это цвет любви, отваги, символ огня, солнца, от которого зависело благополучие человека, это цвет жизни) в национальной вышивке преобладающий и обязательный. Чувашская вышивка не только привлекает своей красотой и изяществом, в её узорах воплощена символика древних людей, представления наших далёких предков об окружающей среде, мире.

Таким образом, фигуры флага символизируют, что аксаринцы помнят свои корни, истоки. Именно здесь, впитав в себя традиции отцов и дедов, проживают люди, любящие свой родной край.

Примечания 

Флаги с изображением дуба
Флаги с изображением корон